Harlan Pratt, kanadski hokejist, * 10. december 1978, Redwater, Alberta, Kanada.

Pratt je večji del kariere igral v severnoameriških ligah za večje število klubov, v Evropi pa je prvič igral v sezoni 2003/04 za TPS Turku v finski ligi, sredi sezone pa je prestopil v HC Merano v italijanski ligi. Po dveh sezonah v ligi AHL, je v sezoni 2006/07 prestopil v klub Augsburger Panthers v nemški ligi, ob koncu sezone pa je prestopil k Vienna Capitalsom v avstrijski ligi. Po sezoni pri nemških klubih Augsburger Panthers in Kölner Haie, je od sezone 2009/10 član HDD Tilia Olimpija, ki je njegov devetnajsti članski klub.

Pregled kariere

|-
| Seattle Thunderbirds
| WHL
| 94/95
|
| 33
| 1
| 0
| 1
|
| 17
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Red Deer Rebels
| WHL
| 95/96
|
| 60
| 2
| 3
| 5
|
| 22
|
| 10
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Red Deer Rebels
| WHL
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 96/97
|
| 65
| 7
| 26
| 33
|
| 49
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Prince Albert Raiders
| WHL
| 97/98
|
| 37
| 6
| 14
| 20
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Regina Pats
| WHL
| 97/98
|
| 24
| 2
| 6
| 8
|
| 23
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Portland Winter Hawks
| WHL
| 98/99
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toledo Storm
| ECHL
| 98/99
|
| 61
| 4
| 35
| 39
| +1
| 32
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 99/00
|
| 68
| 4
| 29
| 33
| +31
| 38
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Cincinnati Cyclones
| IHL
| 00/01
|
| 73
| 6
| 23
| 29
| -13
| 45
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 01/02
|
| 17
| 1
| 6
| 7
| 0
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Everblades
| ECHL
| 01/02
|
| 13
| 0
| 7
| 7
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 01/02
|
| 19
| 0
| 4
| 4
| +3
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 01/02
|
| 17
| 2
| 8
| 10
| +4
| 14
|
| 3
| 0
| 4
| 4
| -1
| 2
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 02/03
|
| 13
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 02/03
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 02/03
|
| 43
| 4
| 6
| 10
| -11
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Merano
| Italijanska liga
| 03/04
|
| 19
| 5
| 7
| 12
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 04/05
|
| 63
| 1
| 6
| 7
| -14
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Springfield Falcons
| AHL
| 05/06
|
| 37
| 0
| 9
| 9
| -13
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 05/06
|
| 33
| 0
| 6
| 6
| -5
| 10
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 06/07
|
| 52
| 11
| 16
| 27
| -10
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| 0
| 4
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 07/08
|
| 56
| 17
| 23
| 40
| -10
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 08/09
|
| 42
| 1
| 7
| 8
| -8
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 39
| 1
| 18
| 19
| -23
| 40
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 10/11
|
| 40
| 0
| 5
| 5
| -9
| 41
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 5
| 14
| 19
| +12
| 46
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +2
| 6
|-
| Madžarska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +8
| 2
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 53
| 7
| 21
| 28
| -18
| 24
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1048
| bgcolor="#7FFF00" | 91
| bgcolor="#7FFF00" | 306
| bgcolor="#7FFF00" | 397
| bgcolor="#7FFF00" | -85
| bgcolor="#7FFF00" | 674
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 58
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1997
Hokejisti Seattle Thunderbirds
Hokejisti Red Deer Rebels
Hokejisti Prince Albert Raiders
Hokejisti Regina Pats
Hokejisti Portland Winter Hawks
Hokejisti Toledo Storm
Hokejisti Florida Everblades
Hokejisti Cincinnati Cyclones
Hokejisti Lowell Lock Monsters
Hokejisti Florida Everblades
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Springfield Falcons
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti HC Merano
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti Tingsryds AIF
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár